EFB steht für:
 Einheitliche Formblätter, Teil III des Vergabehandbuchs des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 Electronic flight bag, elektronisches Gerät zur Informationsverwaltung, das Flugzeugbesatzungen hilft, Flugverwaltungsaufgaben durchzuführen
 Erziehungs- und Familienberatung(sstelle), siehe Erziehungsberatung
 elektronisches Fahrtenbuch
 Europäische Faulbrut, bakterielle Brutkrankheit der Honigbienen
 European Federation of Biotechnology, europäischer Verband von nationalen Biotechnologie-Vereinigungen, Forschungsinstituten und Biotech-Unternehmen
 Evangelische Fachhochschule Berlin
 Enhanced Flooded Battery, siehe Bleiakkumulator

EfB steht für:
 Entsorgungsfachbetrieb, wird in § 2 der Entsorgungsfachbetriebeverordnung definiert
 Esbjerg fB, dänischer Fußballverein

Abkürzung